Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Samantha Reeves e Jessica Steck che hanno battuto in finale María Emilia Salerni e Fabiola Zuluaga 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Émilie Loit /  Rossana de los Ríos (primo turno)
 Anastasija Rodionova /  Marlene Weingärtner (primo turno)

 Samantha Reeves /  Jessica Steck (campionesse)
 Andrea Glass /  Magdalena Maleeva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2002